Bibb ist:
der Name mehrerer Countys in den USA; siehe Bibb County

Bibb ist der Nachname folgender Personen:
 Eric Bibb (* 1951), US-amerikanischer Bluesmusiker und Singer-Songwriter
 George M. Bibb (1776–1859), US-amerikanischer Richter, Politiker, Senator und Finanzminister
 Leon Bibb (1922–2015), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Leslie Bibb (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
 Thomas Bibb (1783–1839), Gouverneur von Alabama
 William Wyatt Bibb (1781–1820), erster Gouverneur von Alabama

BIBB steht für:
 Bundesinstitut für Berufsbildung

BI-BB steht für:
 Bubanza (Provinz), ISO-3166-2-Code der burundischen Provinz

Siehe auch:
 BIB
 Bipp

BIBB